«Отец Сергий» — экранизации одноимённой повести Льва Толстого:

 «Отец Сергий» (1918) — художественный фильм Якова Протазанова, в главной роли Иван Мозжухин.
 «Отец Сергий» (1978) — художественный фильм Игоря Таланкина, в главной роли Сергей Бондарчук.